Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2011 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Vania King und Jaroslawa Schwedowa, scheiterten aber bereits in der zweiten Runde. Das Finale bestritten Samantha Stosur und Sabine Lisicki gegen Květa Peschke und Katarina Srebotnik, welches letztere in zwei Sätzen gewannen.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2011